Abou Faris (1564-1608), sultan de la dynastie saadienne ;
 Abu Inan Faris (1329-1358), sultan Mérinide ;
 Anna Faris (1976-), actrice américaine ;
 Donald Leonard Faris (1936-), homme politique provincial canadien ;
 Mustapha Faris (1933-2023), banquier et homme d'état marocain
 Muhammed Faris (1951-), spationaute syrien ;
 Sean Faris (1982-), acteur américain ;
 Valerie Faris (1958 ), réalisatrice, productrice, scénariste et monteuse américaine.